El Conde Paltino Wolfgang de Zweibrücken (; 26 de septiembre de 1526-11 de junio de 1569) fue un miembro de la familia Wittelsbach y Conde Palatino y Duque de Zweibrücken desde 1532 hasta su muerte.

Biografía 
Era el único hijo varón del Conde Palatino Luis II de Zweibrücken y su esposa Isabel de Hesse, hija del Landgrave Guillermo I de Hesse. Su padre murió en 1532, así que la regencia del Palatinado-Zweibrücken pasó al hermano menor de Luis, Ruperto, hasta 1543. En 1557 Wolfgang recibió el territorio del Palatinado-Neoburgo de acuerdo con el Contrato de Heidelberg. En 1548 el emperador del Sacro Imperio Carlos V ocupó sus territorios protestantes y reintrodujo las prácticas católicas. Esta imposición terminó en 1552. La Paz de Augsburgo de 1555 terminó el conflicto religioso, y en 1557 varios Estados eclesiásticos en Alemania fueron secularizados, algunos de los cuales pasaron a manos de Wolfgang. En 1566 sirvió como oficial de caballería en la Guerras turcas.

En 1569 fue en ayuda de los franceses hugonotes con 14.000 mercenarios durante la "Tercera Guerra" de las guerras de religión francesas (su intervención fue financiada por la reina Isabel I de Inglaterra). Invadió Borgoña, pero murió en el conflicto. Fue enterrado en Meisenheim.

Sucesión 
Después de la muerte de Wolfgang sus territorios fueron divididos entre sus cinco hijos varones, quienes crearon tres ramas: Felipe Luis (Casa del Palatinado-Neoburgo), Juan (Casa del Palatinado-Zweibrücken) y Carlos (Casa del Palatinado-Birkenfeld). Otón Enrique y Federico no tuvieron herederos.

La Casa del Palatinado-Neoburgo heredó el Electorado del Palatinado en 1685 y por su rama cadete Palatinado-Sulzbach también Baviera en 1777.
La Casa del Palatinado-Birkenfeld más tarde heredó el Electorado del Palatinado y Baviera en 1799.
La Casa del Palatinado-Zweibrücken contribuyó a la monarquía sueca desde 1654 en adelante a través de su rama cadete Palatinado-Zweibrücken-Kleeburg.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio en 1546 con Ana de Hesse, hija del Landgrave Felipe I de Hesse. Tuvieron los siguientes hijos:
 Condesa Palatina Cristina (1546-1619).
 Felipe Luis del Palatinado-Neoburgo (1547-1614), desposó a Ana de Cléveris (1552-1632), hija del Duque Guillermo de Jülich-Cléveris-Berg. Su nieto fue el Elector Felipe Guillermo del Palatinado.
 Conde Palatino Juan I de Zweibrücken (1550-1604), desposó su cuñada Magdalena (1553-1633), hija del Duque Guillermo de Jülich-Cléveris-Berg. Su nieto fue Carlos X Gustavo de Suecia.
 Condesa Palatina Dorotea Inés (1551-1552).
 Condesa Palatina Isabel (1553-1554).
 Condesa Palatina Ana (1554-1576).
 Condesa Palatina Isabel (1555-1625).
 Conde Palatino Otón Enrique de Sulzbach (1556-1604).
 Conde Palatino Federico de Zweibrücken-Vohenstrauss-Parkstein (1557-1597).
 Condesa Palatina Bárbara de Zweibrücken-Neoburgo (1559-1618), desposó el 7 de noviembre de 1591 a Godofredo de Oettingen-Oettingen.
 Conde Palatino Carlos I de Zweibrücken-Birkenfeld (1560-1600), desposó a Dorotea de Brunswick-Luneburgo y se convirtió en ancestro de la línea del Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld y de los Duques en Baviera y posteriormente reyes de Baviera.
 Condesa Palatina María Isabel (156-1629), desposó en 1585 al Conde Emico XII de Leiningen-Dagsburg-Hardenburg.
 Condesa Palatina Susana (1564-1565).

Ancestros

Referencias 
 Julius Ney: Wolfgang, Pfalzgraf, Herzog von Zweibrücken und Neuburg. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Volumen 44, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, pp. 76-87.
  Biographien und personenbezogene Arbeiten zu Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken
 Grosses vollständiges Universal-Lexicon

Enlaces externos 

 Die Genealogie der Wittelsbacher.

Condes palatinos de Neoburgo
Casa del Palatinado-Sulzbach
Casa de Palatinado-Zweibrücken
Casa del Palatinado-Neoburgo
Personas de las cruzadas
Condes Palatinos de Zweibrücken
Condes palatinos de Sulzbach